Белогорское сельское поселение или муниципальное образование «Белогорское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальным единицам в Холмогорском районе — Белогорскому сельсовету и Леуновскому сельсовету.

Административный центр — посёлок Белогорский.

География 
Сельское поселение находится на северо-востоке Холмогорского района, на берегах рек Пинега, Чуга, Чуплега, Чуса, Северный Гбач, Южный Гбач, Сия, Тиньга.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 2015 году (Законом Архангельской области от 28 мая 2015 года № 290-17-ОЗ), были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Белогорское» и «Леуновское» в сельское поселение «Белогорское» с административным центром в посёлке Белогорский.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Ссылки 
 Законодательство
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)

 История
 Археологические стоянки (Холмогорский район)
 Подчинённые пункты Паленьгского сельсовета Холмогорского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

 Карты
 Белогорское поселение на Wikimapia
 [mapq38.narod.ru/map1/index133.html Топографическая карта Q-38-133,134. Светлый — 1 : 100 000]
 Топографическая карта. К югу от Архангельска — 1 : 100 000

Упразднённые муниципальные образования Холмогорского района
Упразднённые сельские поселения Архангельской области